Кубок Лібертадорес 2020 — 61-й розіграш головного клубного футбольного турніру Південноамериканської конфедерації футбола (КОНМЕБОЛ).  Палмейрас вдруге здобув титул переможця турніру.

Розклад матчів

Кваліфікаційні раунди

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|22/29 січня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|23/30 січня 2020

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|4/12 лютого 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|5/12 лютого 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|6/13 лютого 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|7/14 лютого 2020

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|19/26 лютого 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|20/27 лютого 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|21/28 лютого 2020

|}
Дві найкращі команди серед тих, які поступились у третьому раунді, проходять до другого раунду Південноамериканського кубка 2020

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Плей-оф

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|25 листопада/2 грудня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|26 листопада/3 грудня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|27 листопада/4 грудня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|3/10 грудня 2020

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|9/16 грудня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|10/17 грудня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|11/18 грудня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|17/24 грудня 2020

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|6/13 січня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|7/14 січня 2021

|}

Фінал

Див. також 
 Південноамериканський кубок 2020

Посилання 
 Кубок Лібертадорес 2020 , CONMEBOL.com 
 Кубок Лібертадорес на soccerway

2020
2020 у футболі
2021 у футболі
2020 у південноамериканському спорті
2021 у південноамериканському спорті